Het Algemeen Handelsblad van 1 februari 1848 maakte melding van de staat der Koninklijke Nederlandsche Marine op 1 januari 1848 in een officiële opgave, het werkje Koninklijke Nederlandsche Marine (verkrijgbaar bij het Departement van Marine). De lijst werd door de Dordtsche Courant al op 6 januari 1848 gepubliceerd. 

Nederland
Geschiedenis van de Nederlandse marine
Schepen